Gotham steht für:

 Gotham (Nottinghamshire), Ort in Nottinghamshire, England
 Gotham (Wisconsin), Ort im Richland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Gotham (Schriftart), eine Schriftart
 Gotham (Verlag), US-amerikanischer Verlag
 Gotham (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Gotham Award, US-amerikanischer Filmpreis
 Gotham Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Gotham Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 NJ/NY Gotham FC, Frauenfußballfranchise aus Harrison, New Jersey, im Großraum New York

Siehe auch:
 Gotham City